Dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, Imaskar est le premier empire humain surpuissant, éclipsant même Néthéril. Cet empire disparu est à l'origine des plus vieux empire toujours existants de Féérune : la Mulhorande, l'Unther et Chessenta.

Généralités

Les habitants d'Imaskar furent les premiers astronomes et les premiers à donner des noms aux autres planètes de la Sphère des Royaumes oubliés. Leurs rois artificiers inspiraient la crainte et le respect et menèrent des expéditions dans les plans extérieurs pour ramener des esclaves afin de construire les cités imaskari. Plus tard, les elfes du sud et les Shou (peuple de Kara-Tur) les aidèrent à accroître leur savoir et leur pouvoir.

La chute

L'empire fut anéanti en  à la faveur d'une révolte des esclaves qui invoquèrent leurs divinités pour les secourir. La guerre qui s'ensuivit fut brève mais dévastatrice et les destructions causées par les batailles entre les artificiers imaskari et les avatars des dieux anéantirent la plupart de l'empire tandis que les esclaves brûlaient les cités. Ces événements donnèrent naissance au désert Raurin.

Les survivants : Noire Imaskar

Bien que l'empire d'Imaskar fût entièrement anéanti, un groupe conduit par le seigneur sorcier Ilphemon survécurent au cataclysme en se réfugiant en Outreterre et fondèrent la cité cachée appelée Noire Imaskar (Deep Imaskar en anglais). La cité fut configurée pour être magiquement autosuffisante et protégé par un grand sceau magique. En , une cabale de nécromanciens détrôna les descendants d'Ilphemon avant d'être chassée par une héroïne nommée Chaschara. Celle-ci établit un système de gouvernement non-autoritaire qui perdurent encore.

Noire Imaskar tenta d'étendre son territoire aux plans élémentaires mais une invasion depuis le plan de l'Air en  les conduisit à abandonner cette voie et sceller les portails. Pendant les cinq siècles suivants, les imaskari vécurent en autarcie mais ont décidé récemment de rompre le sceau et de laisser quelques individus s'aventurer dans le monde extérieur. La localisation de Noire Imaskar demeure un secret très bien gardé et est systématiquement effacé de la mémoire des candidats au départ.

Sources  
 Underdark, par Bruce R. Cordell, Gwendolyn F. M. Kestrel, et Jeff Quick, Wizards of the Coast, 2003
  Deep Imaskari

Liens externes 
 The Imaskar Empire 

Royaumes disparus des Royaumes oubliés